Kod može značiti:

 Kod, vrsta šifre kod koje se dijelovi teksta zamjenjuju grupama slova ili brojki - kodnim zamjenama
 Kod (od codex - zbornik, knjiga, zakonik, eng. code)